Persepolis a fost capitala antică a Imperiului Persan.

Alte utilizări ale numelui:
 Persepolis (bandă desenată), creată de Marjane Satrapi
 Persepolis (film), un film de animație bazat pe respectiva bandă desenată
 Persepolis FC, club de fotbal din Iran